Appignanesi – abitanti di Appignano del Tronto
Appignanesi – abitanti di Appignano
Ennio Appignanesi –  arcivescovo cattolico italiano.